Hochwald est un nom propre d'origine germanique, signifiant futaie ou forêt de haute futaie, qui peut désigner :
 Hochwald (Suisse), commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Dorneck.
 Ouvrage du Hochwald, ouvrage fortifié de la ligne Maginot, situé sur la commune de Drachenbronn-Birlenbach, dans le département du Bas-Rhin.
 Mines de Hochwald, anciennes mines de charbon situées en Moselle.
 Hochwald, montagne de Saxe, en Allemagne.
 Hukvaldy, village de République tchèque dont le nom en allemand est Hochwald.